

Događaji 
 12. svibnja - Merkurov prijelaz vidljiv sa Zemlje

Izvori